Rinchen Pel (tib. rin chen dpal) bezeichnet folgende Personen:

 Jigten Gönpo Rinchen Pel (1143–1217), Gründer der Drigung-Kagyü-Schule, siehe Jigten Gönpo
 Drung Kashiwa Rinchen Pel (1350–1435), Vertreter der Jonang-Schule